Heikant pode ser:

Heikant (Oordeel)
Heikant (Ulicoten)
Heikant (Zelândia)

Desambiguação